Een verkeersweg:
 N991 (België)
 N991 (Nederland), zie Provinciale weg 991

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing